Баадер:

 Баадер, Андреас — один из основателей и лидеров Фракции Красной Армии.
 Баадер, Франц Ксавер фон — немецкий философ и теолог.